Das Ostbündnis ist ein Zusammenschluss von 13 Gemeinden des östlichen Landkreises Erding (Oberbayern) und des westlichen Landkreises Mühldorf. Diese haben sich 1997 zu einem Bündnis unter anderem in Hinblick auf die Veränderungen durch den Flughafen München zusammengetan.

So heißt es auf der Website: „Ziel des Bündnisses ist es, die Interessen gemeinsam zu vertreten und die interkommunale Zusammenarbeit zu fördern. Zur Konkretisierung der gemeinsamen Entwicklungsvorstellungen wurde ein vom Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen gefördertes Teilraumgutachten für das Bündnisgebiet erarbeitet. Ergebnis sind das Entwicklungsleitbild und -konzept sowie ein Aktionsplan mit 14 Schlüsselprojekten.“

Das betroffene Gebiet umfasst 500 km² Fläche mit 50.000 Einwohnern in 1000 Ortsteilen in folgenden Gemeinden: Bockhorn, Buchbach, Dorfen, Fraunberg, Hohenpolding, Inning am Holz, Isen, Kirchberg, Lengdorf, Sankt Wolfgang, Schwindegg, Steinkirchen und Taufkirchen (Vils).

Weblinks 
 Website des Bündnisses

Landkreis Erding
Landkreis Mühldorf am Inn